Slättsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slättsjön, Småland, sjö i Sävsjö kommun,  (28,9 ha)
Slättsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,

Se även
Slättsjö (sjötyp)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn